Gearhart ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand W. Gearhart (1890–1955), US-amerikanischer Politiker
 Devon Gearhart (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Gary Gearhart (1923–2001), US-amerikanischer Baseballspieler
 John D. Gearhart (1943–2020), US-amerikanischer Entwicklungsbiologe
 Sally Miller Gearhart (1931–2021), US-amerikanische Hochschullehrerin, Frauenrechtlerin und Autorin

Gearhart bezeichnet außerdem:

 Gearhart (Oregon), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Southern Motor Sales Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Gearhart